L'expression révolution espagnole peut désigner :

 la révolution sociale espagnole de 1936-1937 et les événements de type révolutionnaire déclenchés en Espagne, durant la guerre civile, en réponse à la tentative de coup d'État militaire les 17 et 18 juillet 1936 ;